Provincia del Nordovest del Camerun, divenuta nel 2008 regione del Nordovest
 Provincia del Nordovest del Pakistan
 Provincia del Nordovest del Sudafrica
 Provincia Nord-Occidentale dello Sri Lanka
 Provincia Nord-Occidentale dello Zambia